Серёжа:

 уменьшительно-ласкательный вариант имени Сергей:
 «Серёжа» — повесть Веры Пановой 1955 года.
 «Серёжа» — советский художественный фильм 1960 года, дебютная полнометражная работа режиссёров Георгия Данелия и Игоря Таланкина по повести Веры Пановой.

 название нескольких рек Европейской части России:
Серёжа — река во Нижегородской области, правый приток Тёши (бассейн Оки).
 Серёжа — река в Тверской области, правый приток Куньи.

 (5094) Серёжа — астероид главного пояса, был открыт астрономом Людмилой Георгиевной Карачкиной.